El nombre Alastair Gordon puede referirse a las siguientes personas:
Alastair Gordon, futbolista inglés;
Alastair Gordon, remero australiano.